Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1939, den heutigen US Open, besiegte der US-Amerikaner Bobby Riggs seinen Landsmann Welby Van Horn im Finale in drei Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 59. Mal statt.

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1939 bei slamhistory.com, abgerufen am 28. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1939
1939